A Raisin in the Sun (1961), een Amerikaanse film uit 1961
 A Raisin in the Sun (1989), een televisiefilm uit 1989
 A Raisin in the Sun (2008), een televisiefilm uit 2008
 A Raisin in the Sun (toneelstuk), een toneelstuk van Lorraine Hansberry uit 1959